Шкољке светиљке (-{Brachiopoda}-) су животиње из групе лофофора које по томе што имају двокапку љуштуру и плашт на први поглед личе на шкољке. Све до прве половине 19. века биле су, управо због те сличности, сврставане у мекушце. Међутим, по читавој организацији као и по симетрији разликују се од шкољки. Данас су малобројан филум са свега око 250 морских, сесилних врста. У ранијим геолошким периодима је то био много бројнији тип животиња што доказују фосилни остаци око 30 000 описаних изумрлих врста.

Класификација

(*табела преведена/преузета са енглеске Википедије)

Литература 
 Брајковић, М: Зоологија инвертебрата I део, ЗУНС, Београд, 2003.
 Догељ, В, А: Зоологија бескичмењака, Научна књига, Београд, 1971.
 Крунић, М: Зоологија инвертебрата 1, Научна књига, Београд, 1977.
 Крунић, М: Зоологија инвертебрата 2, Научна књига, Београд, 1979.
 Маричек, магдалена, Ћурчић, Б, Радовић, И: Специјална зоологија, Научна књига, Београд, 1986.
 Marcon, E, Mongini, M: Све животиње света, ИРО Вук Караџић, Београд, 1986.
 Радовић, И, Петров, Бригита: Разноврсност живота 1 - структура и функција, Биолошки факултет Београд и Stylos Нови Сад, Београд, 2001.

Спољашње везе 

 БиоНет Школа
 UC-Berkeley Museum of Paleontology
 Palaeos Brachiopoda
 BrachNet
 Information from the Kansas Geological Survey
 Brachiopoda World Database

Лофофоре